Суфчинский, Каетан (1807—1873) — польский романист; псевдоним Бодзаитович.
 Суфчинский, Михаил (Michal Suffczynski; 1670—1714) — польский проповедник и историк.

Примечания